Жылтыр () — село в Шалкарском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Челкарского сельского округа. Код КАТО — 156447100.

Население 
В 1999 году население села составляло 786 человек (410 мужчин и 376 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 698 человек (358 мужчин и 340 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Шалкарского района